

Patronyme 

 Daniel de Larroque (vers 1660-1731), écrivain français.
 Jean Baptiste Larroque (1768-1821), général de brigade français ;
 Jean Larroque (1875-1921), général de brigade français ;
 Matthieu de Larroque (1619-1684), théologien protestant français, père de Daniel de Larroque ;
 Pierre Larroque (1915-2005), homme politique français ;
 Pierre-Jean Larroque, costumier français ;
 Koumba Larroque (1998-), lutteuse française.

Toponyme 

 Larroque, commune française de la Haute-Garonne ;
 Larroque, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Larroque, commune française du Tarn ;
 Larroque-Engalin, commune française du Gers ;
 Larroque-Saint-Sernin, commune française du Gers ;
 Larroque-sur-l'Osse, commune française du Gers ;
 Larroque-Toirac, commune française du Lot ;
 Larroque, ville argentine de la province d'Entre Ríos.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France